Himmel und Hölle bezeichnet:

 ein Hüpfspiel
 ein Fingerspiel mit einer Papierfaltung, siehe Himmel oder Hölle
 einen archäologischen Fundplatz in der Türkei, siehe Korykische Grotten

Himmel und Hölle ist der Titel folgender Werke:
 Himmel und Hölle (1983), italienischer Spielfilm
 Himmel und Hölle (1994), deutscher Spielfilm
 Himmel und Hölle (Erzählungen), Werke von Alice Munro
 Himmel und Hölle (Blackman), Roman von Malorie Blackman
 Himmel und Hölle (Jakes), Roman von John Jakes
 Himmel und Hölle (Mackesy), Roman von Serena Mackesy
 Himmel und Hölle (Album), Album von Rio Reiser (1995)
 Himmel und Hölle (Huxley), Nachfolgetext zu Die Pforten der Wahrnehmung von Aldous Huxley (1956)
 Himmel und Hölle (Theaterstück) von Paul Kornfeld
 Himmel und Hölle (1992), Verfilmung des Romans Das Geheimnis der Schnallenschuhe von Agatha Christie in der Fernsehserie Agatha Christie’s Poirot

Siehe auch:

 Zwischen Himmel und Hölle, Titel verschiedener Werke
 Himmelreich und Höllental
 Heaven and Hell